Windorf ist der Ortsname von

 Windorf, Markt im Landkreis Passau, Bayern
 Windorf (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Windorf (Leipzig), Stadtteil von Leipzig, Sachsen
 Windorf (Gemeinde Seiersberg-Pirka), Ortschaft der Gemeinde Seiersberg-Pirka, Steiermark, Österreich
 Windorf (Tittling), Ortsteil des Marktes Tittling, Landkreis Passau, Bayern
 Windorf (Wüstung), Wüstung in der Gemeinde Saalfelder Höhe in Thüringen

Windorf ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Windorf (* 1964), deutscher Radsportler
 Wiebke Windorf (* 1974), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin 

Siehe auch:
 Wendorf (Begriffsklärung)